Franqueville (Aisne)
 Franqueville (Eure)
 Franqueville (Somme)
ook:
Franqueville-Saint-Pierre,  Seine-Maritime